Брайан Маркинсон (; род. 1 сентября 1961, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский актёр театра, кино и телевидения.

Ранние годы 
В 1993 году окончил Американскую академию драматического искусства.

Карьера 
Первой заметной ролью Маркинсона на телевидении стало появление в эпизоде «Folie à deux» сериала «Секретные материалы» в 1998 году. Он исполнил роль Гэри Ламберта, сотрудника колл-центра, который берёт своих коллег по работе в заложники из-за того, что в своём начальнике он видит насекомоподобного монстра. До этого он снимался в другом эпизоде под названием «Заново рождённый».

Известность актёру принесли роли в телесериалах «Секс в другом городе», «Континуум» и «Безумцы».

Личная жизнь 
В девяностых Брайан женился на канадке Нэнси Керр, в Лос-Анджелесе у них родились двое сыновей — Эван и Айзек. В 1999 году Маркинсон вместе с семьёй переехал в Ванкувер

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Нью-Йорке
Актёры США
Киноактёры США
Актёры телевидения США
Актёры XX века
Актёры XXI века